Влади́мир Алекса́ндрович Сомов:
 Сомов, Владимир Александрович (1932—2020) — советский архитектор-модернист и художник.
 Сомов, Владимир Александрович (1946—2017) — советский журналист.